Грушовани-над-Евишовкоу (), () — город района Зноймо Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия.

Расположен на реке Евишовка, близ её впадения в р. Дие, в 26 км к востоку от Зноймо и в 5 км от границы с Австрией .

Площадь города — 25,32 км². Высота — 181 м.

Население 

Население на 1.01.2022 года — 3245 человек.

Достопримечательности 
 Замок в стиле барокко, 1669 года, перестроен в 1840 году в классическом стиле. После Второй мировой войны служил казармой и трудовым лагерем, с 1986 года здание пустует
 Приходская церковь Св. Стефана в стиле барокко, 1758 года
 Барочная группа статуй Святой Троицы 1711 года
 Надгробная часовня и почётная могила историка искусства Макса Дворжака на местном кладбище
 Замок Эммахоф в стиле необарокко, расположенный в лесу в четырех километрах к западу, 1882 года.
 Ратуша (1856)
 Госпиталь сестёер милосердия им. св. Борромео (1878)
 Военный мемориал (1926)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Грушовани-над-Евишовкоу

Города Южноморавского края